Сергей Суслов:
 Суслов, Сергей Александрович (1924—1999) — сержант, командир отделения взвода пешей разведки 222-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии 10-й армии; полный кавалер ордена Славы.
 Суслов, Сергей Андрианович (1907—1983) — кларнетист и педагог, заслуженный артист РСФСР.
 Суслов, Сергей Петрович (1893—1953) — физико-географ, профессор Ленинградского университета.